Esistono più comuni francesi con questo nome

 Tailly – Ardenne
 Tailly – Côte-d'Or
 Tailly – Somme